Francesco Corbetta (componist) (ca. 1615-1681), Italiaanse componist
 Francesco Corbetta (natuurwetenschapper) (1932-2019), Italiaanse natuurwetenschapper